Юзеф Руфин Выбицкий , 29 сентября 1747, с. Бендомин, Поморское воеводство, Речь Посполитая — 10 марта 1822, с. Манечки, Королевство Пруссия (ныне Сьремский повят, Великопольское воеводство, Польша) — польский политический деятель, писатель, поэт, публицист. Автор слов национального гимна Польши («Мазурка Домбровского» или «Марш Домбровского»).

Биография 
Шляхтич герба Рогаля.

Получил юридическое образование. Политическую деятельность начал в 1767 г. послом (депутатом) Сейма I Речи Посполитой, на заседаниях которого резко выступал против российского посла Н. В. Репнина и всех решений принятых на этом Сейме.

Участник восстания Барской конфедерации. Деятель королевского патриотического движения, в 1776—1780 — секретарь коллектива под руководством канцлера А. И. Замойского по составлению нового кодекса польских законов.

Был инспектором Национальной комиссии по образованию, ведавшим виленскими школами. В 1778 г.  реформу Виленской Академии.

С 1778 по 1792 — посол (депутат) Четырёхлетнего сейма. Участник Тарговицкой конфедерации против принятия польской конституции в 1791 году.

Затем в 1794 г. сражался под знаменами Т. Костюшко, принимал участие в Великопольской экспедиции под командованием генерала Я. Г. Домбровского, многолетним соратником которого Выбицкий был впоследствии. После поражения Варшавского восстания вместе с Домбровским удалился во Францию, где принял участие в формировании польских легионов.

В 1797 сочинил «Песню Польских Легионов в Италии», известную как «Мазурка Домбровского» или «Марш Домбровского» и ставшую с 1927 г. национальным гимном Польши.

Участник наполеоновских войн. В 1806, по приказу Наполеона, вступившего в Берлин вместе с генералом Домбровским призывал поляков к восстанию против прусских властей.

Автор опубликованной по приказу Наполеона прокламации к полякам, давшей понять, что Наполеон намерен восстановить польское государство.

Сыграл значительную роль в создании в 1807 г. Варшавского герцогства, был членом Правительственной комиссии.

После поражения Наполеона занял пророссийскую ориентацию. В 1817—1820 — председатель Высшего Суда Царства Польского.

Умер в 1822 г. в своем имении в Манечках.

Творчество 
Автор стихотворений, оперных либретто:
 Samnitka (1787),
 Pasterka zbłąkana, czyli obraz wojny holenderskiej,
 Kmiotek (1788),
 Polka, czyli oblężenie Trembowli (1788)
 исторических трагедий:
 Zygmunt August,
 Gustaw Waza (1783),
 бытовых и политических комедий:
 Kulig (постановка 1783),
 Mędrzec (1791),
 Jarmark
 Szlachcic mieszczaninem (постановка 1791),
 Патриотических писем (пол. «Listów patriotycznych») (1777—1778), мемуаров «Życie moje».
Кроме того сочинил: «Utwory dramatyczne» и «Wiersze i arietki» (изданы посмертно).

Награды 
 Орден Святого Станислава (1793),
 Орден Белого орла (1807),
 Офицер ордена Почётного легиона (1807)

Примечания

Ссылки 
 Józef Wybicki — wybitny publicysta społeczno — polityczny, kodyfikator prawa i literat
 Государственный гимн Польши

Польские писатели
Польские поэты
Поэты Польши XVIII века
Политики Польши
Участники Русско-польской войны 1792 года
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Публицисты Польши
Либреттисты Польши
Польские драматурги
Поэты — авторы гимнов